«The Man That Got Away» — песня, написанная Гарольдом Арленом (музыка) и Айрой Гершвином (слова) для вышедшего на экраны в  1954 году (первого) римейка кинофильма «Звезда родилась».

Песню исполняет главная героиня фильма, роль которой играет Джуди Гарленд.

Признание 
Песня была номинирована на «Оскар» 1954 года в категории «Лучшая песня», но проиграла песне «Three Coins in the Fountain» из одноимённого фильма. Это была третья номинация Айры Гершвина на «Оскар» в этой категории и его третье поражение.

Американский институт киноискусства поместил эту песню (в версии из фильма 1954 года «Звезда родилась») на 11-е место своего списка ста лучших песен из американских кинофильмов.

Примечания 

Песни 1953 года
Песни из кинофильмов
Песни Джуди Гарленд
Песни на слова Айры Гершвина